Nad przepaścią – powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego
 Nad przepaścią – amerykański film z 2001 w reżyserii Johna Carneya
 Nad przepaścią – singel zespołu Bracia z gościnnym występem Edyty Bartosiewicz

Zobacz też 
 Śledztwo nad przepaścią